Луальди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Луальди, Адриано (1885—1971) — итальянский композитор.
 Луальди, Алессандро (1858—1927) — итальянский кардинал.
 Луальди, Антонелла (урождённая Антониетта Де Паскуале; род. 1931) — итальянская киноактриса.
 Луальди, Манер (1912—1968) — итальянский лётчик, режиссёр, продюсер и журналист, сын Адриано Луальди.